Margherita Violante di Savoia (ur. 15 listopada 1635 w Turynie, zm. 29 kwietnia 1663 w Parmie) – księżniczka Sabaudii oraz poprzez małżeństwo księżna Parmy i Piacenzy.

Urodziła się jako druga córka (piąte spośród siedmiorga dzieci) księcia Sabaudii Wiktora Amadeusza I i jego żony księżnej Krystyny Marii.

29 kwietnia 1660 w Turynie poślubiła księcia Parmy i Piacenzy Ranuccio II. Para miała dwoje dzieci:
 córkę (1661-1661)
 syna (1663-1663).

Rodowód

Bibliografia 
 Treccani.it 
 Genealogics – Leo van de Pas 
 genealogy.euweb.cz 
 genealogy.euweb.cz 
 thepeerage.com 
 Geneall 

Dynastia sabaudzka
Żony władców
Urodzeni w 1635
Zmarli w 1663
Ludzie urodzeni w Turynie